Пеньо Пенев може да се отнася за:
 Пеньо Пенев (1930-1959) – български поет
 Пеньо Пенев (1926-2015) – български офицер, полковник
 Пеньо Пенев (р. 1944) – български учен, професор, ректор на УАСГ